Dietrich von Limburg ist der Name folgender Personen:
* Dietrich III. von Limburg (ca. 1275–1364), Graf von Limburg
 Dietrich IV. von Limburg (um 1330–1400), Graf von Limburg und Herr zu Broich

Siehe auch:
 Dietrich von Limburg-Broich
 Dietrich von Limburg-Styrum